Fogazzaro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fogazzaro (1842–1911), italienischer Schriftsteller
 Giuseppe Fogazzaro (1813–1901), italienischer Geistlicher und Lehrer